Gulfport (Florida), ciutat a l'estat de Florida
 Gulfport (Illinois), vila al comtat de Henderson (Illinois, EUA)
 Gulfport (Mississipí), ciutat a l'estat de Mississipí